— роман-триллер, написанный японской писательницей Кирино Нацуо в 1997 году. Произведение было удостоено престижной литературной награды Mystery Writers of Japan Award за лучший роман. В 2004 году роман издан на английским языке, для Нацуо это стало международным дебютом. Роман был номинирован на премию Эдгара Аллана По. В 2006 году Аут впервые появился в России в переводе с английского Сергея Самуйлова.

Действие романа вращается вокруг четырёх женщин, из-за тяжёлых жизненных обстоятельств вынужденных ночью подрабатывать на фабрике по производству бэнто в пригороде Токио. В произведении затрагиваются проблемы японского общества времён краха экономики «финансового пузыря», темы распада семьи, дискриминации трудовых мигрантов, организованной преступности.

Сюжет 
Завязка сюжета происходит перед началом ночной смены на заводе. Масако Катори, основной персонаж повествования, переживает семейный кризис. Она не может найти общий язык с сыном подростком, а муж полностью отчуждён от семьи. Йоси Адзума, недавно овдовевшая мать-одиночка чуть старше пятидесяти, вынуждена ухаживать за частично парализованной свекровью. Яои Ямамото, 34-х летняя мать двоих детей и жертва домашнего насилия. Её муж, Кенджи, тратит семейные деньги в хостес-клубе. Кунико Дзэноути — немного полная женщина 29 лет. Из-за склонности жить не по средствам она оказалась должна ростовщику.

Всё меняется, когда Кенджи Ямамото проигрывает все семейные сбережения и устраивает дебош в хост-клубе. Его владелец, Сатакэ, при свидетелях вышвырнул пьяного Кенджи. Вернувшись домой Ямамото признался во всём жене. Начинается ссора, Кенджи бьёт Яои. Та, находясь в состоянии аффекта, душит Кенджи ремнём. В отчаянии Яои просит Масако о помощи. В смерть Кенджи оказываются втянуты все четыре подруги — они расчленяют тело и упаковывают останки в мусорные пакеты. Однако из-за безответственности Кунико, выбросившей свою часть в обычную урну в городском парке, исчезновение Кенджи начинает расследовать полиция. Подозрения падают на Сатакэ, человека с тяжёлым прошлым. Из-за расследования он лишается всего и решает найти и наказать настоящих виновников исчезновения Ямамото. Тем временем Кунико, в обмен на списание долгов, раскрывает тайну убийства ростовщику, и вскоре среди преступников Токио распространяются слухи о надёжном способе избавиться от мёртвого тела.

Романы на японском языке
Книги 1997 года